5-й розыгрыш Чемпионата наций КОНКАКАФ состоялся с 20 ноября по 5 декабря 1971 года в Тринидаде и Тобаго. В финальной части турнира участвовали 6 сборных, которые в однокруговом турнире определили победителя и призёров.

Отборочный турнир

Итоговая таблица

Матчи

Ссылки 
 RSSSF

1971
1971 год в Тринидаде и Тобаго